André Hahn peut désigner :

 André Hahn (1963-), homme politique allemand ;
 André Hahn (1990-), footballeur allemand.